Wisła – nome polacco del fiume Vistola
 Wisła – comune polacco del voivodato della Slesia
 Wisła Cracovia – società calcistica polacca
 Wisła Płock – società polisportiva polacca
 Wisła Zakopane – società sportiva di sport invernali polacca 
 Wisła Puławy – società calcistica polacca